Conesa kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Conesa (udde),

Argentina 

 General Conesa (kommunhuvudort i Argentina), Río Negro, 
 Departamento de Conesa, kommun, Río Negro,

Spanien 

 Conesa (kommun), Katalonien, Província de Tarragona, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar